Тенанго дел Аире има више значења:

 Општина Тенанго дел Аире (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тенанго дел Аире (Тенанго дел Аире, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику